Chris Williams (acteur), Amerikaans acteur
 Chris Williams (American footballspeler), Amerikaans footballspeler
 Chris Williams (coureur), autocoureur
 Chris Williams (Amerikaans golfer), Amerikaans golfer
 Chris Williams (Brits golfer), Engels golfer
 Chris Williams (regisseur), Amerikaans regisseur
 Chris Williams (voetbaltrainer), Australisch voetbaltrainer, bondscoach van Tonga